Aardrijkskunde
 Haut-du-Them-Château-Lambert, gemeente in het Franse departement Haute-Saône
 Lambert (Mississippi), plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Lambert (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Lambert (Montana), plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Lambert (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Le Tilleul-Lambert, gemeente in het Franse departement Eure
 Magny-Lambert, gemeente in het Franse departement Côte-d'Or

Bedrijf
 Bank Brussel Lambert, voormalige Belgische bank
 Bank Lambert, voormalige Belgische bank
 Drexel Burnham Lambert, voormalige Amerikaanse bank
 Groupe Bruxelles Lambert, Belgische holding
 Lambert, Belgisch vliegtuigbouwer
 Val-Saint-Lambert, kristal- en glasfabriek in de Belgische stad Seraing

Bouwwerk
 Abdij van Val-Saint-Lambert, voormalige cisterciënzerabdij in de Belgische stad Seraing
 Hôtel Lambert, stadspaleis op het Île Saint-Louis in de Franse hoofdstad Parijs

Familie
 Lambert (geslacht), Nederlands patriciërsgeslacht
 Lambert (bankiers), Belgisch bankiersfamilie

Geneeskunde
 Syndroom van Lambert-Eaton, zeldzame auto-immuunziekte

Geschiedenis
 Lambert-charter, concessie-overeenkomst tussen een prins uit het regerende huis van Madagaskar en de Franse avonturier en zakenman Joseph-François Lambert

Kunst
 LamBert, modern kunstenaar

Merknaam
 Lambert (automerk), oud Frans automerk (1900-1908)

Muziek
 Lambert, Hendricks & Ross, Amerikaanse jazzband

Personen met de achternaam Lambert
 Adam Lambert, Amerikaans glamrock-zanger, singer-songwriter en acteur
 Aylmer Bourke Lambert, Brits botanicus en taxonoom
 Benoît Lambert, Belgisch atleet
 Bernard Lambert, Belgisch priester en abt
 Bertrand Lambert, Frans zeilwagenracer
 Camille Lambert, Belgisch kunstschilder
 Casimir Lambert, Belgisch industrieel en politicus
 Chantal Lambert, Belgisch presentatrice
 Charles de Lambert, Frans luchtvaartpionier
 Christophe Lambert (voetballer), Zwitsers voetballer
 Christopher Lambert, Frans acteur
 Dave Lambert, Brits zanger en gitarist
 Dean Lambert, Zuid-Afrikaans golfer
 Declan Lambert, Australisch voetballer
 Edouard Lambert, Belgisch advocaat en politicus
 Eric Lambert, Belgisch voetballer
 François Lambert, Frans theoloog en kerkhervormer
 Geert Lambert, Belgisch politicus en advocaat
 Georg Lambert, Duits voetballer
 Gerard Lambert, Belgisch-Nederlands verzetsstrijder
 Guillaume Lambert, Belgisch ingenieur, mijnbouwkundige, ondernemer en hoogleraar
 Joseph-François Lambert, Franse avonturier en slavenhandelaar
 Johann Heinrich Lambert, Duits-Zwitsers wetenschapper en grondlegger van de moderne cartografie
 Kit Lambert, Brits filmregisseur, muziekproducent en muziekmanager
 Lilian Lambert, Belgisch danseres, choreografe en regisseur
 Lucien Lambert, Belgisch politicus
 Marie Lambert, Zwitsers motorcoureur
 Marie-Claire Lambert, Belgisch politica
 Marie-Thérèse Godinache-Lambert, Belgisch politica
 Mary Lambert, Amerikaans singer-songwriter
 Michel Lambert, Frans zanger en componist
 Michel Lambert, Canadees jazzdrummer en jazzcomponist
 Miranda Lambert, Amerikaans countrymuzikante en singer-songwriter
 Nathalie Lambert, Canadees langebaanschaatsster en shorttrackster
 Paul Lambert, Schots voetballer en voetbalcoach
 Paul Lambert, Frans waterpoloër
 Pee Wee Lambert, Amerikaans countrymuzikant
 Pierre de Reboul de Lambert, Frans edelman en bisschop
 Raoul Lambert, Belgisch voetballer
 Richard Lambert, Brits componist, dirigent, muziekpedagoog, organist en pianist
 Rickie Lambert, Engels voetballer
 Romain Lambert, Belgisch atleet
 Ryan Lambert, Australisch voetballer
 Samuel Lambert, Frans-Belgisch bankier
 Scrappy Lambert, Amerikaans jazzzanger
 Thomas Lambert, Zwitsers freestyleskiër
 Yumi Lambert, Belgisch model
 Yvonne Lambert, Belgisch politica en bestuurster

Personen met de voornaam Lambert
 Lambert of Lambrecht of Lambertus of Landebertus, heilige, bisschop van Maastricht
 Lambert I van Leuven (ca. 950-1015), eerste graaf van Leuven
 Lambert II Balderik van Leuven (?-1054), vierde graaf van Leuven, zoon van Lambert I

Transport
 Lambert–St. Louis International Airport, vliegveld in de Amerikaanse staat Missouri

Voornaam
 Lambert (voornaam), jongensnaam

Wetenschap
 Lambert (eenheid), verouderde eenheid voor luminantie
 Lambertcoördinaten, het vlakke cartografische coördinatensysteem in gebruik in België
 Lambertprojectie, geografisch projectiesysteem
 Wet van Lambert, natuurkundige wet
 Wet van Lambert-Beer, natuurkundige wet
 Lambert (maankrater)

Andere
 Lambert (mijn), Belgische mijn

Zie ook 
 Saint-Lambert (doorverwijspagina)